Леандру Салину (; 22 апреля 1985, Жуис-ди-Фора) — бразильский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник «Крузейро» Леандру Салину попал в большой футбол в 2004 году. В первые годы карьеры выступал в Бразилии, где успел выиграть чемпионат штата Минас-Жейрас. В 2005 году он попал в сферу интересов португальского клуба «Насьонал», но поначалу играл исключительно в аренде — во втором по силе португальском дивизионе и на родине — в Бразилии.

В 2007 году в составе «Фламенго» выигрывает Кубок Гуанабара и чемпионат штата Рио-де-Жанейро. В 2009 году наконец происходит дебют Леандру в чемпионате Португалии за «Насьонал», где он выступает один сезон. Сезон 2010/11 он уже начинает в составе «Браги». В этом же сезоне добирается вместе с клубом до финала Лиги Европы УЕФА.

Достижения 
 Чемпион штата Минас-Жейрас: 2005
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 2007
 Обладатель Кубка Гуанабара: 2007
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2010/11
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2012/13
 Чемпион Греции: 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Греции: 2014/15

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Америка Минейро»
Игроки ФК «Ипатинга»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Витория» Салвадор